Bukovica Velika est un toponyme qui peut désigner :
Bukovica Velika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovica Velika, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Velika Bukovica
Bukovica
Bukovica Mala